Трудовской сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Воронежская область 
 Трудовской сельсовет Новоусманского района (упразднён в 2006 году с преобразованием сельсоветов в сельские поселения)

Курганская область 
 Трудовской сельсовет Звериноголовского района (упразднён в 2021 году)

Сахалинская область 
 Трудовской сельсовет Поронайского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)

Крым, Украина 
 Трудовской сельский совет Автономной Республики Крым (упразднён в 2014 году по российскому законодательству, в 2020 по украинскому)